AISA est un sigle qui peut désigner :
 Aeronáutica Industrial S.A., une entreprise aéronautique espagnole disparue ;
 Association internationale soufie Alawiyya, une ONG fondée par le cheikh Khaled Bentounès.